Предателството може да се отнася за:

 Предателство, акт на човек, който те предоставя на произвол
 Държавна измяна, предателство спрямо държавата
 Предателство (филм), филм с Джеймс Бролин и Мег Фостър
 Предателство (теленовела) с Елена Рохо и Хорхе Варгас
 Предателство (теленовела, 2008) с Дана Гарсия и Марио Симаро
 Предателство, проток между Курилския остров Кунашир и Хокайдо.